Compignano ima više značenja:
 Compignano, Lucca
 Compignano, Perugia